Montbrun foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 29,97 km². 

Em 1 de janeiro de 2017, passou a fazer parte da nova comuna de Gorges du Tarn Causses.

Demografia

Antigas comunas de Lozère